Howland peut désigner :

 Howland, une ville des États-Unis située dans le Maine ;
 l'île Howland, une île des États-Unis située dans l'océan Pacifique et faisant partie des îles mineures éloignées ;
 Jobyna Howland (1880-1936), une actrice américaine ;
 Marie Howland (1836-1921), une féministe américaine ;
 Olin Howland (1886-1959), un acteur américain.